

Film
The Dreamer – cortometraggio del 1914 diretto da Romaine Fielding
The Dreamer – cortometraggio del 1916 diretto da Alfred Hollingsworth
The Dreamer – cortometraggio del 1920 prodotto dalla Bull's Eye

Musica
The Dreamer – album di Yusef Lateef del 1959
The Dreamer – album di Blake Shelton del 2003
The Dreamer – album di Tamyra Gray del 2004
The Dreamer – album di Etta James del 2011

Pagine correlate 
 Dreamer
 The Dreamers